Дєєва () — жіноча форма російського прізвища Дєєв. Також прізвище Дєєв в родовому відмінку однини.

 Відомі носії 
 Дєєва Надія Миколаївна (нар. 1951) — український політик, економіст, державна діячка
 Дєєва Анастасія Євгеніївна (нар. 1992) — виконавча директорка Всеукраїнської мережі людей, що живуть з ВІЛ/СНІД. Колишня заступниця Міністра внутрішніх справ
 Дєєва Ірина Савелівна (1886—1965) — українська театральна режисерка